Коскоматепек има више значења:

 Коскоматепек (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Коскоматепек (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику